

Ягошур — річка в Удмуртії, ліва притока Убиті
 Ягошур — присілок, Верх-Люкінське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія
 Ягошур — присілок, Юндинське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія
 Ягошур — присілок, Глазовський район, Удмуртія